Veli Golji je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveta Nedelja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 89 stanovnika te 30 obiteljskih kućanstava.

Povijest 
U ovom je naselju 1925. godine otvorena škola na hrvatskom jeziku. Danas je škola zatvorena.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji